Подгородная Каменка — село в городском округе Ульяновск в Ульяновской области.

География 
Располагается напротив села Лаишевка, на правой стороне реки Свияги, в том месте, где в неё впадает небольшая речка Каменка. Расстояние до центра Ульяновска составляет 11 км.

Название 
Новую слободу, по названию речки, назвали Каменной слободой, а с постройкой в 1654 году церкви во имя Преображения Спасова, по названию церкви — Преображенское Каменка. Потом, с середины XIX века, она стала именоваться Подгородная Каменка — расположенная «под городом», близко к нему.

История 
Село основано в 1648 году при строительстве Симбирской черты. Первыми поселенцами стали сто человек конных казаков: станичников и сторожей. Они получили 2020 четвертей (3030 десятин) земли на пашню и 471 десятину сенных покосов. 

В 1697 году 95 семейств казаков были переведены из Каменной слободы «в Азов на вечное житье», а в 1699 году их земли были розданы разным лицам: Костромской Троицкий Ипатьевский монастырь  получил в вотчину 500 четвертей пашни; думный дьяк Любим Алферьевич Домнин приобрёл 500 четвертей; дворцовым стряпчим Петру и Василию Ивановичам Григоровым дано 300 четвертей и подьячим Степану и Фёдору Ключаревым пожаловано 239 четвертей.

В 1701 году были задержаны беглые крестьяне и бобыли, бежавшие от хлебного недорода из разных сел и деревень Костромского и Владимирского уездов и их поселили в селе Каменке. 

В 1708 году село вошло в состав Симбирского уезда Казанской губернии (1708—1781).

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Преображенское Каменка тож, помещиковых крестьян, вошло в состав Симбирского уезда.

В 1792 году на месте старой церкви была построена новая церковь. Деньги на её постройку выделил Степан Егорович Кротков, проживающий в соседнем селе Ишеевка. В 1821 году церковь была полностью уничтожена пожаром, но в 1823 году её восстановили местные жители уже с приделом Николая Чудотворца. 

В 1796 году — в Симбирской губернии. 

В 1861 году село вошло в Сельдинскую волость. В этом же году по просьбе сельского общества в Подгородной Каменке была открыта школа, которая располагалась в церковной караулке. Обучал грамоте местный священник. В 1875 году открылась новая школа.                                                                                                                                                  

В 1918 году село Подгородная Каменка стало центром сельсовета, в которое вошла и деревня Поливный Враг (ныне Поливно).                                                                                                                                                                                                                                 

В 1924 году — в Ульяновской волости Ульяновском уезде Ульяновской губернии. 

В 1928 году — в Ульяновском районе Ульяновского округа Средне-Волжской области / Средне-Волжского края / Куйбышевской области. 

В 1930 году был организован колхоз «Свободный Труд». 

В 1943 году — в Ульяновском районе Ульяновской области.                                                                                                                                                                

В 1954 году Лаишевский сельский Совет был включён в состав Подгорно-Каменского сельского Совета. 

20 января 1976 года Подгорно-Каменский сельский Совет был переименован в Лаишевский.

С 2005 года — в городском округе Ульяновск.

Население

Достопримечательности 

 В удельной даче села Подгородной Каменки, есть городок треугольной формы. Преданий об этом городке не сохранилось.

Галерея старых фото

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 103.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Ульяновск